Wishmaster puede referirse a:

Música 
 Wishmaster álbum de Nightwish.
 Wishmaster canción  de Nightwish.

Cine 
Wishmaster película de 1997.
Wishmaster 2: El Mal Nunca Muere película de 1999.
Wishmaster 3: La Piedra del Diablo película de 2001.
Wishmaster 4: La Profecía película de 2002.